Amerikai Egyesült Államok
 Jefferson (Alabama)
 Jefferson (állam), tervezett állam
 Jefferson (Arkansas)
 Jefferson (Colorado)
 Jefferson (Dél-Dakota)
 Jefferson (Dél-Karolina)
 Jefferson (Észak-Karolina)
 Jefferson (Georgia)
 Jefferson (Indiana)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Kansas)
 Jefferson (Louisiana)
 Jefferson (Maine)
 Jefferson (Maryland)
 Jefferson (Minnesota)
 Jefferson (New Hampshire)
 Jefferson (város, New York)
 Jefferson (statisztikai település, New York)
 Jefferson (Nyugat-Virginia)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Green megye, Pennsylvania)
 Jefferson (York megye, Pennsylvania)
 Jefferson (Green megye, Wisconsin)
 Jefferson (kisváros, Jefferson megye, Wisconsin)
 Jefferson (nagyváros, Jefferson megye, Wisconsin)
 Jefferson (Monroe megye, Wisconsin)
 Jefferson (Vernon megye, Wisconsin)
 Kanada
 Jefferson (Alberta)